bajor nyelv, felnémet dialektus
 bajor nép
 Bajorország

egyéb
 Bajor, település Szlovákiában
 Bajor, bolygó a Star Trekben